Die Magd ist der Titel folgender Werke:
 Die Magd (Hermann Sudermann), Erzählung

Filme:
 Die Magd (1911)
 Die Magd (1976)

Siehe auch:
 Maria, die Magd
 Die treue Magd
 Die Magd von Heiligenblut 
 Elsi, die seltsame Magd
 Der Report der Magd
 The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd